1575 Winifred - um asteróide da cintura principal
Winifred Wagner - esposa de Siegfreid Wagner
Winifred Mary Curtis - um botânico australiano
Winifred (Montana) - uma cidade localizada no estado americano de Montana

Desambiguação